Buchenrieder ist der Familienname folgender Personen

 Franz Buchenrieder, deutscher Basketballtrainer, -funktionär und ehemaliger -spieler
 Gertrud Buchenrieder (* 1964) Hochschullehrerin für Entwicklungsökonomie und -politik an der Universität der Bundeswehr München